Laxfoss (Lachswasserfall) ist der Name zweier Wasserfälle auf Island

Laxfoss (Norðurá), ein Wasserfall des Flusses Norðurá
Laxfoss (Grímsá), ein Wasserfall des Flusses Grímsá
Laxfoss, ein Küstenmotorschiff der Reederei Eimskip